Osredci est un toponyme qui peut désigner :
 Osredci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar ;
 Osredci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina.